Существует несколько значений слова «Виз»:

Фамилия 
 Виз, Сидни (род. 1995) — американская баскетболистка.

Топоним 
 Виз — река в России, в Республике Коми.

Другое 
 Виз — название шипа (Acipenser nudiventris), рыбы из осетровых (БСЭ1).
 «Виз» — американский семейный приключенческий мюзикл режиссёра Сидни Люмета.

См. также